Dijk (weg), een verhoogd liggende weg, niet per se een waterkering

Wegen met de naam Dijkweg 
 Dijkweg (Honselersdijk)
 Dijkweg (Naaldwijk)